Метрополитенский город Рим-столица () — территориальная единица в области Лацио в Италии. 

Появился 1 января 2015 года на месте провинции Рим, один из 14 метрополитенских городов Италии и самый крупный из них как по населению (4 223 342 человека, 2021 год), так и по занимаемой площади (более 5363 км²).

Центр территориальной единицы находится в собственно городе Рим.

География 
Метрополитенский город занимает примерно треть региона Лацио, с запада он омывается Тирренским морем (длина береговой линии — 133 км), на суше граничит с севера с провинциями Витербо и Риети, на востоке — с областью Абруццо (провинция Аквила) и провинцией Фрозиноне, на юге — с провинцией Латина.

Коммуны 
В метрополитенский город входит 121 коммуна:

 Агоста
 Аллюмьере
 Альбано-Лациале
 Ангвиллара-Сабация
 Антиколи-Коррадо
 Анцио
 Ардеа
 Аричча
 Арсоли
 Артена
 Арчинаццо-Романо
 Аффиле
 Беллегра
 Браччано
 Валлепьетра
 Валлинфреда
 Вальмонтоне
 Веллетри
 Виваро-Романо
 Виковаро
 Гавиньяно
 Галликано-нель-Лацио
 Горга
 Гроттаферрата
 Гуидония-Монтечельо
 Дженаццано
 Дженцано-ди-Рома
 Джерано
 Дзагароло
 Енне
 Каве (коммуна)
 Казапе
 Камерата-Нуова
 Кампаньяно-ди-Рома
 Канале-Монтерано
 Кантерано
 Капена
 Капраника-Пренестина
 Карпинето-Романо
 Кастель-Гандольфо
 Кастель-Мадама
 Кастель-Сан-Пьетро-Романо
 Кастельнуово-ди-Порта
 Коллеферро
 Колонна
 Лабико
 Ладисполи
 Ланувио
 Лариано
 Личенца
 Мальяно-Романо
 Мандела
 Манциана
 Марано-Экуо
 Марино
 Марчеллина
 Маццано-Романо
 Ментана
 Монте-Компатри
 Монте-Порцио-Катоне
 Монтеланико
 Монтелибретти
 Монтеротондо
 Монтефлавио
 Монторио-Романо
 Мориконе
 Морлупо
 Наццано
 Неми
 Нерола
 Неттуно
 Олевано-Романо
 Палестрина
 Паломбара-Сабина
 Перчиле
 Пизониано
 Поли
 Помеция
 Понцано-Романо
 Риано
 Рим
 Риньяно-Фламинио
 Риофреддо
 Ровьяно
 Рокка-ди-Каве
 Рокка-ди-Папа
 Рокка-Кантерано
 Рокка-Приора
 Рокка-Санто-Стефано
 Роккаджовине
 Рояте
 Сакрофано
 Самбучи
 Сан-Вито-Романо
 Сан-Грегорио-да-Сассола
 Сан-Поло-дел-Кавальери
 Сан-Чезарео
 Сант-Анджело-Романо
 Сант-Оресте
 Санта-Маринелла
 Сарачинеско
 Сеньи (Лацио)
 Субьяко
 Тиволи
 Тольфа
 Торрита-Тиберина
 Тревиньяно-Романо
 Филаччано
 Фонто-Нуова
 Формелло
 Фраскати
 Фьюмичино
 Фьяно-Романо
 Чампино
 Червара-ди-Рома
 Черветери
 Черрето-Лациале
 Чивитавеккья
 Чивителла-Сан-Паоло
 Чинето-Романо
 Чичилиано

См. также 
 Рим (провинция)

Примечания